Александр Владимирович Коробко (; 16 января 1970) — советский, туркменский и российский футболист (вратарь).

Биография 
В 1990—1991 играл во второй лиге СССР за «Ахал». В середине 1991 перешёл в «Копетдаг», который играл в восточной зоне буферной лиги СССР.

В 1992—2001 играл в независимом чемпионате Туркмении за «Копетдаг».

Одновременно играл за сборную Туркмении, участник многих отборочных турниров к чемпионату мира, Кубкам Азии. Участник ряда финальных турниров.

В 2001 переехал в Россию, начал играть за «Волгарь-Газпром», но в команде не закрепился. В итоге уехал в Казахстан, где и завершил карьеру.

Будучи в России, стал гражданином страны.

В последние годы играл за краснодарский «ГНС-Спартак» (чемпионат Краснодарского края).

Статистика

Достижения 
 Многократный чемпион Туркменистана как игрок в составе «Копетдага» (1992—1995, 1998, 2000).
 Обладатель Кубка Туркменистана 1993, 2000.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Футболисты России
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Кайсар»